Mühlberg (Elbe) (baix sòrab Miłota) és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Es troba als marges del riu Elba, a 80 kilòmetres de Leipzig i a mig camí de Riesa i Torgau.

Districtes 
 Altenau
 Brottewitz
 Fichtenberg
 Koßdorf
 Martinskirchen

Evolució demogràfica

Referències

Enllaços externs 
 
 Web de la ciutat

Municipis de Brandenburg